Сливец — фамилия.

Известные носители:
 Сливец, Ассоль Витальевна (род. 1982) — российская фристайлистка, до 2011 года выступавшая за Беларусь.
 Сливец, Тимофей Витальевич (род. 1984) — российский фристайлист, до 2011 года выступавший за Беларусь.